СКА Киев — украинский баскетбольный клуб из города Киев, основанный в 1946 году, один из сильнейших клубов СССР и Украины.

В 2001 году клуб практически прекратил существование, в сезоне 2001/2002 команда сменила название на ВПВО (войска противовоздушной обороны). Отыграв один сезон в Суперлиге, коллектив с треском вылетел в первый дивизион, где отыграл ещё 3 сезона и в 2005 окончательно прекратил существование.

Достижения 
 Серебро чемпионата СССР: 1968
 Бронза чемпионата СССР: 1972
 Серебро чемпионата Украины: 1993, 1999
 Бронза чемпионата Украины: 2000
 Обладатель Кубка Украины: 1997, 1999

Названия 
 2001—2005 — ВПВО
 1999—2001 — ЦСКА-Укртатнафта
 1997—1999 — ЦСКА-Рико
 1996 — ЦСКА-Итера
 1995—1996 — ЦСК ВСУ
 1994—1995 — ЦСК Меркурий
 1993—1994 — ЦСК ВСУ Хорда
 1993 — ЦСК Газда
 1946—1993 — СКА

Сезоны

Литература

Ссылки 
 СКА (Киев) в Высшей лиге чемпионата СССР на сайте спортивных протоколов
 СКА (Киев)-1970 на сайте спортивных протоколов
 СКА (Киев)-1985 на сайте спортивных протоколов
 Іван Вербицький «СКА Київ: гвардія помирає, але не здається» 

Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы Украины
Спортивные клубы Киева